Libre – album di Alejandra Guzmán del 1993
 Libre – album di Marc Anthony del 2001
 Libre – album dei Taxi del 2005
 Libre – singolo di Álvaro Soler del 2016
 Libre – film del 2018 diretto da Michel Toesca
Libre – partito politico honduregno